Капустянка — село в Україні, Савранському районі, Одеської області
 Капустянка — притока Сухої Московки (басейн Дніпра)
 Капустянка — комаха ряду прямокрилих